Dusun Tua (Pangkalan Lesung), een plaats in Indonesië
Dusun Tua (Kelayang), een plaats in Indonesië